Грір

Географічні об'єкти 

 Грір — невключена територія в штаті Аризона
 Грір — місто в штаті Південна Кароліна
 Грір — округ в штаті Оклахома
 Грір — округ в штаті Техас

Прізвище 

 Жермен Грір — австралійська письменниця, вчена, журналістка
 Майк Грір — американський хокеїст
 Рональд Грір — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Всесвіт»
Джуді Грір (; 20 липня 1975) — американська акторка.